Funk eller Funky kan syfta på:

Musik 
 Funk – en musikstil
 Funk carioca – brasiliansk musikstil
 Luis "Funky" Marrero – kristen rappare, se Luis Raul Marrero
 Funk (album) – ett musikalbum från 2002 av Bulldog Mansion
 F.U.N.K. – sång av Prince
 Funky (album av The Spencer Davis Group) – ett musikalbuma av The Spencer Davis Group
 Funky (album av Gene Ammons) – ett musikalbum från 1957 av Gene Ammons

Geografi 
 Funk Glacier – Graham Land, Antarktis
 Funk Island – Newfoundland, Kanada
 Funk, Nebraska – ort i Nebraska, USA
 Funk, Ohio – mindre ort i Ohio, USA

Personer 
 Funk (efternamn) – se Funck

Se även 
 Fun 9 – uttalas som Funk på japanska, album av Takako Minekawa (1999)
 Funke
 Funcke